Contea di Nassau o Nassau County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Nassau – Florida
 Contea di Nassau – New York
Inoltre il Ducato di Nassau, uno degli stati del Sacro Romano Impero, era precedentemente una contea.